Упхаґнуварат — ім'я лаоських монархів. Відомі носії:
 Упхаґнуварат I — 25-й король Лансангу
 Упхаґнуварат II — 28-й король Лансангу